Села:
 Суботів — Черкаська область, Чигиринський район. Резиденція Богдана Хмельницького
 Суботів — Івано-Франківська область, Галицький район